Lilbouré peut désigner :
Lilbouré, la commune située dans le département de Pissila au Burkina Faso
Lilbouré, la commune située dans le département de Pouni au Burkina Faso
Lilbouré, la commune située dans le département de Toécé au Burkina Faso
Lilbouré, la commune située dans le département de Yako au Burkina Faso